

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dino Toso, (1969-2008), ingénieur italo-néerlandais ;
 Fiorenzo Toso (1962-2022), linguiste et dialectologue italien ;
 Jean-Raymond Toso, (1952- ), coureur cycliste français ;

Culture japonaise
 Le toso est le saké médicinal bu à l'occasion du Nouvel An au  :

Culture et industrie italienne
 Barovier&Toso est une entreprise italienne créée en 1295, spécialisée dans la verrerie de Murano à Venise ;

Homonymie de patronyme